Österland kan avse:

 Österland – en äldre benämning för det nuvarande södra Finland.
 Österland, Kimitoön – en ö i Åboland.
 Österland, Jurva – en by i Södra Österbotten.

Se även
Österlandet (olika betydelser)
Österlanden, Korpo
Västerland